Виктор Эмануэль Агилера (; ) — аргентинский футболист, защитник клуба «Америка».

Клубная карьера 
Агилера начал карьеру в клубе «Депортиво Гуальмальен». В 2010 году Эмануэль перешёл в «Годой-Крус», но не смог завоевать место в основе и летом 2012 года на правах аренды перешёл в «Дефенса и Хустисия». 11 августа в матче против «Нуэва Чикаго» он дебютировал за новую команду. 12 августа 2013 года в поединке против «Атлетико Браун» Агилера забил свой первый гол за «Дефенса и Хустисия». После окончания аренды он недолго поиграл в «Годой-Крус».

Летом 2014 года Агилера перешёл в «Индепендьенте». 11 ноября в матче против «Арсенала» из Саранди он дебютировал за новую команду. 7 июня в поединке против «Росарио Сентраль» Эмануэль забил свой первый гол за «Индепендьнте».

Летом 2016 года Агилера перешёл в мексиканскую «Тихуану». 16 июля в матче против «Монаркас Морелия» он дебютировал в мексиканской Примере. В начале 2018 года Эмануэль присоединился к столичной «Америке». 8 января в матче против «Керетаро» он дебютировал за новую команду.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Депортиво Гуальмальен»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Годой-Крус»